Оксид марганцю може означати:
 Оксид марганцю(II), MnO
 Оксид марганцю(II,III), Mn3O4
 Оксид марганцю(II,IV), Mn5O8
 Оксид марганцю(III), Mn2O3
 Оксид марганцю(IV), MnO2
 Оксид марганцю(VI), MnO3
 Оксид марганцю(VII), Mn2O7

Характеристика ряду 
Оксиди марганцю — хімічні сполуки мангану та оксигену з загальною формулою  MnxOy (окрім  пероксидів марганцю).

До ряду оксидів марганцю належать такі сполуки:

Див. також 
 Моногідрат оксиду марганцю(III)
 Пероксид марганцю

Сполуки мангану
М